Пюимуассо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Рье. Округ коммуны — Динь-ле-Бен.

Код INSEE коммуны — 04157.

Население 

Население коммуны на 2008 год составляло 698 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 390 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 256 были экономически активными, 134 — неактивными (показатель активности — 65,6 %, в 1999 году было 67,8 %). Из 256 активных работали 231 человек (127 мужчин и 104 женщины), безработных было 25 (7 мужчин и 18 женщин). Среди 134 неактивных 28 человек были учениками или студентами, 50 — пенсионерами, 56 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Па-де-Лаваль
 Резиденция командора госпитальеров
 Часовня Нотр-Дам-де-Бельвю
 Приходская церковь Сен-Мишель в готическом стиле (XVI век), исторический памятник
 Ораторий Сен-Мишель, построена после начала эпидемии чумы в 1631 году
 Часовня Сент-Аполлинер (XII век)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки